Танел Сокк (, род. , Таллин, СССР) — эстонский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера

Клубная 
Воспитанник баскетбольной команды «Нюбит», в составе которой выступал до 2006 года. С 2006 по 2010 годы защищал цвета клуба «Калев/Крамо», в его составе завоевал три Кубка Эстонии (с 2006 по 2008) и два титула чемпиона Эстонии (2009 и 2011).

В сборной 
В сборной Эстонии выступает с 2002 года под номером 5 (как и в клубе). В финальной части Евробаскета ни разу не выступал.

Достижения 
  Бронзовый призёр Латвийско-эстонской баскетбольной лиги: 2018/2019
 Чемпион Эстонии (7): 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2019
 Обладатель Кубка Эстонии (4): 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2013/2014

Личная жизнь 
Отец — Тийт Сокк, легендарный советский эстонский баскетболист, Олимпийский чемпион Сеула. Есть младший брат Стэн-Тимму, также занимающийся баскетболом.

Ссылки 
 Профиль на сайте sportsdevgroup.com
 Профиль на сайте bckalev.ee
 Профиль на сайте basket.ee
 Профиль на сайте bbl.net

Баскетболисты Эстонии
Игроки БК «Калев»
Игроки БК «Тарту»
Игроки сборной Эстонии по баскетболу